Borjas ist der Familienname folgender Personen:

 George J. Borjas (* 1950), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ignacio Borjas (* 1974), uruguayischer Fußballspieler
 Melissa Borjas (* 1986), honduranische Fußballschiedsrichterin
 René Borjas (1897–1931), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Borja